Ом може да се отнася за:

В будизма 
 Ом (мантра)

Реки 
Ом – река в Русия, приток на Иртиш

Във физиката 
 Ом (физика)
 Георг Ом
 Закон на Ом